Het wereldkampioenschap korfbal in 1984 werd in april 1984 gehouden in het België , in de plaatsen: Antwerpen, Louvain-la-Neuve, Hasselt en Gent.
Acht teams deden mee aan het toernooi dat voor de tweede keer werd gehouden. Het Nederlands korfbalteam won opnieuw de wereldtitel.

Poule fase

Poule A

Poule B

Eindfase

Knock-outs

Eindstand 

Korfbal in 1984
Wereldkampioenschap korfbal
Korfbal 1984
Sportevenement in Antwerpen (stad)
Sportevenement in Hasselt
Sportevenement in Gent
Sport in Louvain-la-Neuve
Sportevenement in Waals-Brabant